Caribou puede hacer referencia a:

 Caribou, una población en California, Estados Unidos, sin habitantes.
 Caribou, una población en Maine, Estados Unidos.
 Caribou, un condado en Idaho, Estados Unidos.
 Caribou, un municipio en Minnesota, Estados Unidos.
 Caribou, álbum de Elton John.
 Caribou, un personaje del manga y anime One Piece.
 De Havilland Canada DHC-4 Caribou, un avión militar.